Le sigle UAR peut désigner :
 Ufficio affari riservati (Bureau des affaires réservées), un service italien ;
 Unión Argentina de Rugby (Fédération argentine de rugby à XV) ;
 United Artists Records, un label de musique.

UAR était le code CIO de la République arabe unie, ancien État.